Lomp ist ein deutscher Ortsname und der Teil eines estnischen Gewässernamens:

 Lomp (Kreis Friedland), Ort im Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, nach 1945: untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Lomp, Ort im Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Łumpia in der Gmina Świątki, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lomp, Ort im Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Łępno in der Gmina Godkowo, Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

 Herrmani lomp, künstlicher See in Valgjärve, Kreis Põlva, Estland

Siehe auch:
Lompe,
Lomper